Тејлор Крик има више значења:
 Тејлор Крик (Флорида)
 Тејлор Крик (Охајо)